Lhotice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Lhotice (okres Třebíč)
 České Lhotice (okres Chrudim)